Педазо () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.

Население составляет 2409 человек (2008 г.), плотность населения составляет 660 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 63016. Телефонный код — 0734.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comunedipedaso.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/